Липосцелиды  — семейство сеноедов из подотряда Trogiomorpha.

Описание 
Усики 15-сегментные, лациния трёхзубая, нижнегубной щупик односегментный, глаза более или менее сильно редуцированы, иногда до нескольких омматидиев, глазки имеются или отсутствуют. Крылья редуцированные, с несколькими продольными жилками или отсутствуют. Переднегрудь увеличена, переднеспинка спереди трёхлопастная, среднеспинка и заднеспинка раздельные (у крылатых особей) или сросшиеся (у бескрылых). Задние бёдра утолщённые; лапки трёхсегментные, коготки с зубцом, пульвилла и базальная щетинка отсутствуют. Наружные створки яйцеклада расширенные. Гипандрий самца образован восьмым или девятым стернитом, простой, в виде створки; парамеры пениса на вершине более или менее сильно крючковидно изогнутые.

Экология 
Эти сеноеды свободноживущие, синантропы или нидиколы.

Классификация 
Около 200 видов.

Подсемейство Embidopsocinae
 Belapha
 Belaphopsocus
 Belaphotroctes
 Chaetotroctes
 Embidopsocopsis
 Embidopsocus
 Troctulus
Подсемейство Liposcelidinae
 Liposcelis
 Troglotroctes

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны из балтийского, бирманского и доминиканского янтарей.

†Cretoscelis Grimaldi and Engel 2006 — бирманский янтарь, Мьянма

Литература 
 Barfield, Сarl; Behmer, Spencer T. et al. (2008). Encyclopedia of Entomology. Volume 3 p. ISBN 978-1-4020-6360-2.

Примечания 

Сеноеды
Семейства насекомых